Извор може бити:

 Извор, место на земљиној површини где извире подземна вода
 , насеље у општини Бургас, Бугарска
 Извориште (албум)

Види још 
 Извор (вишезначна одредница)